65, évszám
65, szám
65, (2023) amerikai film Scott Beck és Bryan Woods rendezésében